Die Irish League 1947/48 war die 47. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga und zugleich die erste offizielle Meisterschaft nach einer siebenjährigen kriegsbedingten Unterbrechung. Belfast Celtic wurde zum 14. Mal Meister.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1947/48
Fußballsaison 1947/48